

Persone 
Christian Ignatius Latrobe (1758-1836), musicista
Charles Joseph La Trobe (1801-1875), governatore dello stato di Victoria, in Australia
Benjamin Latrobe (1764-1820), architetto

Geografia

Australia 
Latrobe, città dello stato di Victoria
Latrobe, città della Tasmania, capoluogo dell'omonima LGA
Latrobe, fiume dell'Australia

Stati Uniti d'America 
Latrobe, città della California
Latrobe, città della Pennsylvania